Ибрагимов, Ринат
 Ибрагимов, Ренат Исламович (1947—2022) — советский и российский певец.
 Ибрагимов, Ринат Хисаевич (род. 1986) — казахстанский дзюдоист.
 Ибрагимов, Ринат Рашидович (род. 1986) — российский хоккеист.